Poor Little Fool è un singolo del cantautore e attore statunitense Ricky Nelson, pubblicato nel 1958. Il brano, scritto dalla cantautrice Sharon Sheeley quando aveva quindici anni, è stato estratto dall'album eponimo Ricky Nelson. Fu la prima canzone in assoluto classificata alla numero della Billboard Hot 100, il 4 agosto 1958.

Tracce 
Lato A
Poor Little Fool
Lato B
Don't Leave Me This Way

Classifiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Singoli al numero uno negli Stati Uniti d'America